Pittau ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Pittau (1928–2014), italienischer Jesuit, römisch-katholischer Erzbischof und kommissarischer Ordensgeneral
 Massimo Pittau (1921–2019), italienischer Linguist